Асма — многозначный термин.

 Асма бинт Абу Бакр (595—692) — сподвижница исламского пророка Мухаммеда, дочь первого халифа Абу Бакра ас-Сиддика.
 Асма бинт Умайс (ум. после 660) — сподвижница пророка Мухаммада.
 Асма бинт Марван (VII век) — арабская поэтесса и писательница.
 Асма бинт Шихаб (ум. 1087) — королева и соправительница Йемена.
 Асма Асад — первая леди Сирии, жена президента Башара Асада.
 Асма аль-Хусна — имена-атрибуты Аллаха.
 Верхнекурганное (до 1948 года Верхняя Асма) — село в Симферопольском районе Республики Крым.